Eine Lektion (von lat. lectio = das Gelesene) war in der alten Kirche die »Vorlesung« eines biblischen Abschnitts, einer Märtyrergeschichte etc. durch den Lektor beim Gottesdienst wie auch in den Klöstern (in der Regel im Refektorium zu den Tischzeiten) durch den Lesemeister. 

Von dem Gebrauch, an die Lektion Rügen und Mahnungen zu knüpfen, stammt die Redewendung Jemandem eine Lektion erteilen (d. h. jemandem einen Denkzettel verpassen). Lektionen nannte man später die an der Universität gehaltenen Vorlesungen, bzw. in bestimmtem Zusammenhang die Schulstunde sowie die zur Durchnahme in einer Stunde bestimmten Abschnitte eines Lehrbuches, etwa eines Grammatiklehrbuchs.

In der Deutschschweiz werden nicht Unterrichtseinheiten, sondern Unterrichtsstunden als Lektionen bezeichnet (siehe Artikel Bildungssystem der Schweiz).

Weblinks 

 Meyers Lexikon, 1905, Lektion auf Zeno

Lehrveranstaltung
Gesprochenes Wort
Redegattung